Juan Bautista Alberdi puede hacer referencia a:

 Juan Bautista Alberdi (1810-1884), político argentino que da nombre a:
 Juan Bautista Alberdi, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Juan Bautista Alberdi, localidad de la provincia de Tucumán (Argentina);